Campionatul Mondial de Formula 1 din 2016 a fost cel de-al 70-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 67-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 59-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a douăzeci și unu de curse, un nou record pentru campionat, începând cu  pe 20 martie și terminându-se cu  pe 27 noiembrie.

Sezonul din 2016 a văzut grila extinsă la douăzeci și două de mașini, odată cu înscrierea echipei Haas F1 Team. Renault a revenit în sport drept constructor după o absență de patru ani, după preluarea Lotus înainte de începerea sezonului. Calendarul s-a extins în mod similar, odată cu revenirea Marelui Premiu al Germaniei. Marele Premiu al Europei a fost, de asemenea, readus, evenimentul vizitând un nou circuit din capitala Azerbaidjanului, Baku.

Nico Rosberg a câștigat singurul său titlu de Campionat Mondial al Piloților în ultima cursă a sezonului. Cu nouă victorii și alte șapte podiumuri, Rosberg l-a învins pe coechipierul și campionul mondial en-titre, Lewis Hamilton, cu cinci puncte. Făcând acest lucru, Rosberg a urmat succesul tatălui său în  și a devenit al doilea fiu al unui campion care a devenit el însuși campion, lucru realizat anterior de Damon Hill în . Rosberg și-a anunțat retragerea din sport la scurt timp după ce a câștigat titlul.

În Campionatul Mondial al Constructorilor, Mercedes și-a apărat cu succes titlul pentru al doilea an consecutiv, învingând Red Bull Racing cu 297 de puncte. Ferrari a terminat pe locul al treilea la general, cu încă șaptezeci de puncte în urmă.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 2016 al campionatului. Echipele au concurat cu anvelopele furnizate de Pirelli.

Calendar 

Cele 21 de Mari Premii care au făcut parte din Campionatul Mondial din 2016:

Pneuri 

Furnizorul de anvelope Pirelli a introdus un al cincilea compus de anvelope uscate cunoscut sub numele de „ultrasoft”, producătorul afirmând că acestea vor fi disponibile doar pe circuitele stradale. Pirelli și-a schimbat și mai mult abordarea cu privire la furnizarea de anvelope în 2016, aducând trei compuși uscati la curse în loc de doi. Alegerea compușilor este făcută publică cu două săptămâni înainte de fiecare eveniment. Pirelli atribuie doi compuși „de alegere”, iar un al treilea set (cel mai moale disponibil, indiferent de selecția lui Pirelli) este dat echipelor care ajung în Q3. Piloții își selectează cele zece seturi de anvelope rămase pentru evenimentul dintre cei trei compuși și trebuie să folosească doi compuși uscați în timpul cursei.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor zece piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte sunt acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, se folosește un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final.

Note
 - În cazul în care nu sunt încheiate două tururi complete, nu se acordă nici un punct și cursa este abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți realizează același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, se va folosi următorul cel mai bun rezultat. Dacă doi sau mai mulți piloți vor avea un număr egal de rezultate de un număr egal de ori, FIA va nominaliza câștigătorul conform unor criterii pe care le va considera potrivite.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor

Note:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Vezi și 
 F1 2016 (joc video)

Note

Referințe

Legături externe
 
 Fédération Internationale de l'Automobile

Sezoane de Formula 1
2016 în sport